125 може означати:

 125 — натуральне число між 124 і 126.
 125 — рік до нашої ери.
 125 — невисокосний рік нашої ери григоріанського календаря.

Автомобілі 
 Fiat 125 — автомобіль малого-середнього класу, представлений Фіатом в 1967.
 Ferrari 125 F1 — перший гоночний автомобіль з відкритими колесами команди Scuderia Ferrari, який виступав у чемпіонаті світу Формули-1.